Falsche Katze (Originaltitel: Counterfeit Cat) ist eine britisch-kanadische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2016.

Handlung 
Der träge Hauskater Max lässt es sich bei seiner senilen Besitzerin gut gehen. Eines Tages kracht allerdings der unbedarfte Außerirdische Gark mit einem Raumschiff in die Waschküche. Er tarnt sich mit einem lila Katzenanzug und zwingt Max dazu seine Komfortzone zu verlassen und ihm die Welt zu zeigen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde erstmals am 12. Mai 2016 auf Disney XD ausgestrahlt. Am 17. Oktober 2016 erfolgte die deutsche Erstausstrahlung auf der deutschsprachigen Version von Disney XD.

Regie führen Michael Hegner und Ben Marsaud. Das Konzept stammt von Andrew Lavery und die Musik von Alex Greggs.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney XD